Фуэнтеструн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 9,19 км². Население — 55 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  "El Portigao de Fuentestrún"

Муниципалитеты Сории